Гаївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Гаївська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Гаївська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
Гаївська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Гаївська сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Гаївська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район
 Гаївська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район